Le Miroir peut faire référence à :

Toponymes 
 Le Miroir : commune française, située dans le département de Saône-et-Loire
 Abbaye du Miroir, une ancienne abbaye dans cette commune
 Le Miroir, hameau de la commune française de Sainte-Foy-Tarentaise, située dans le département de la Savoie

Médias 
 Le Miroir : journal de la Révolution française ;
 Le Miroir des spectacles, des lettres, des mœurs et des arts, quotidien libéral illustré français (1821-1823) ;
 Le Miroir de Paris : semi-hebdomadaire français lancé en 1835 ;
 Le Miroir parisien : journal des dames et des demoiselles : périodique français (1860-1870) ;
 Le Miroir : hebdomadaire illustré français du début du  ;
 Derrière le miroir : revue d'art française (1946-1982) ;
 Le Miroir : émission télévisée humoristique française (2009) ;
 Dimanche, le miroir de la semaine : hebdomadaire français (1945).

Musique 
 Le Miroir (2006), le troisième album de la chanteuse française Chimène Badi.

Peinture 
 Le Miroir (1915), tableau de Marc Chagall.

Œuvres de fiction

Cinéma 

 Le Miroir, film français de Louis Feuillade, sorti en 1910 ;
 Le Miroir (Zerkalo), film soviétique d’Andreï Tarkovski, sorti en 1975 ;
 Le Miroir (Ayneh), film iranien de Jafar Panahi, sorti en 1997 ;
 Le Miroir, court-métrage de Sébastien Rossignol, d'après Claude Seignolle, sur le site heresie.com;
 Le Miroir, film canadien de Marc Joly-Corcoran, sorti en 2021.

Littérature 

 Le Miroir historial (vers 1332) : traduction du Speculum historiale du frère dominicain Vincent de Beauvais ;
 Le Miroir, conte japonais des temps modernes ;
 Le Miroir, poème en prose de Charles Baudelaire ;
 Le Miroir (), nouvelle d’Anton Tchekhov, initialement publiée en revue en Russie en 1885 ;
 Le Miroir (), nouvelle fantastique d’Agatha Christie, initialement publiée en revue aux États-Unis en 1934.

Voir aussi 

 Le miroir se brisa, roman policier d’Agatha Christie ;
 Le Miroir d'ambre, roman de Philip Pullman ;
 Le Miroir de l'eau, feuilleton télévisé ;
 Le Miroir à deux faces, film français d’André Cayatte ;
 Le Miroir de la Charité, livre d’Aelred de Rievaulx ;
 Le Miroir des Simples, ouvrage médiéval du  ;
 Le Miroir déformant, nouvelle d’Anton Tchekhov.

Et aussi